Battaglia di Neerwinden (1693) o Battaglia di Landen della Guerra della Grande Alleanza
 Battaglia di Neerwinden (1793) della Prima Coalizione